Чемпионат Ленинградской области по футболу — региональный футбольный турнир. Разыгрывается с 1938 года.

История 
Осенью 1945 года первенство Ленинградской области было разыграно по кубковой системе. Чемпионами стали футболисты 8-й ГРЭС Мгинского района. В 1946—1958 годах команды сначала соревновались в зональных турнирах, сформированых по территориальному признаку, победители которых разыгрывали звание чемпиона в финальном соревновании.

В 1959 году первенство было реорганизовано в чемпионат (первая группа) и первенство (вторая группа). С 1960 года ведущие коллективы области были обязаны иметь несколько команд — взрослую, юношескую и группу подготовки. В области сформировалось несколько футбольных центров — в Сланцах, Волхове, Бокситогорске, Пикалёво и Выборге. В каждом из пяти городов существовало крупное предприятие, поддерживающее сильную футбольную команду. В семидесятые годы к этом городам добавился Тихвин, в восьмидесятые — Кингисепп и Гатчина.

Команды Выборга становились чемпионами области 27 раз. «Авангард» — 11-кратный чемпион, «Фаворит» — 9-кратный.

Призёры 

{| class="wikitable"
!Год!!Чемпион!!Второй призёр!!Третий призёр
|-
!1938
| colspan="3"| 
|-
!1939
|«Локомотив» Волхов
| 
| 
|-
!1940
| colspan="3"| 
|-
!1945
|«8 ГРЭС» Мгинский район
|Луга
|
|-
!1946
|Кингисепп
|Луга
|Новая Ладога
|-
!1947
| colspan="3" align="center"|сведения о финальном турнире отсутствуют
|-
!1948
|Выборг
|Павловск
|Кингисепп«Металлист» Гатчина (3—4)
|-
!1949
| colspan="3" align="center"|сведения о финальном турнире отсутствуют
|-
!1950
|«Дом Офицеров-2» Выборг
|Приозерск
|Волхов
|-
!1951
|Кронштадт
|Дружная Горка (Гатчинский район)
|«Металлург» Волхов
|-
!1952
|«Дом Офицеров-2» Выборг|Ломоносов
|«Локомотив» ВолховПавловский район (3—4)
|-
!1953
|«Красная Звезда» Тихвин
|«Красная Звезда» Светогорск
|«Авангард» Ломоносов
|-
!1954
|«Авангард» Ломоносов
|«Шахтёр» Сланцы
|«Металлург» Бокситогорск
|-
!1955
|«Авангард» Ломоносов
|«Дом Офицеров» Луга
|
|-
!1956
|«Авангард» Ломоносов
|«Металлург» Волхов
|
|-
!1957
|«Металлург» Волхов|«Парус» Выборг
|«Спартак» Гатчина
|-
!1958
|«Парус» Выборг
|Петрокрепость
|«Металлург» Бокситогорск
|-
!1959
|«Дом Офицеров» Выборг
|«Металлург» Бокситогорск
|«Металлург» Волхов
|-
!1960
|«Труд» Сланцы
|«Металлург» Бокситогорск
|«Морской завод» Кронштадт
|-
!1961
|«Труд» Сланцы
|«Металлург» Волхов
|«Морской завод» Кронштадт
|-
!1962
|«Труд» Сланцы
|«Авангард» Выборг
|«Металлург» Бокситогорск
|-
!1963
|«Металлург» Бокситогорск
|«Рубин» Петродворец
|«Труд» Сланцы
|-
!1964
|«Труд» Сланцы|«Металлург» Бокситогорск
|«Металлист» Гатчина
|-
!1965
|«Металлург» Волхов|«Металлург» Бокситогорск
|«Авангард» Выборг
|-
!1966
|«Труд» Сланцы|«Металлург» Волхов
|«Металлург» Бокситогорск
|-
!1967
|«Металлург» Пикалёво
|«Металлург» Бокситогорск
|«Металлург» Волхов
|-
!1968
|«Строитель» Тихвин
|«Маяк» Кронштадт
|«Спартак» Ломоносов
|-
!1969
|«Труд» Гатчина
|«Строитель» Тихвин
|«Химик» Кузьмоловский
|-
!1970
|«Химик» Сланцы
|«Звезда» Выборг
|«Металлург» Волхов
|-
!1971
|«Звезда» Выборг
|«Строитель» Тихвин
|«Маяк» Кронштадт
|-
!1972
|«Звезда» Выборг
|«Химик» Сланцы
|«Металлург» Волхов
|-
!1973
|«Авангард» Выборг
|«Кировец» Тихвин
|«Металлург» Бокситогорск
|-
!1974
|«Металлург» Бокситогорск
|«Кировец» Тихвин
|«Химик» Сланцы
|-
!1975
|«Авангард» Выборг
|«Химик» Сланцы
|«Металлург» Бокситогорск
|-
!1976
|«Металлург» Пикалёво
|«Авангард» Выборг
|«Металлург» Волхов
|-
!1977
|«Авангард» Выборг
|«Металлург» Пикалёво
|«Кировец» Тихвин
|-
!1978
|«Авангард» Выборг
|«Металлург» Пикалёво
|«Фосфорит» Кингисепп
|-
!1979
|«Авангард» Выборг
|«Металлург» Волхов
|«Кировец» Тихвин
|-
!1980
|«Авангард» Выборг
|«Кировец» Тихвин
|«Металлург» Пикалёво
|-
!1981
|«Авангард» Выборг
|«Металлург» Пикалёво
|«Шахтёр» Сланцы
|-
!1982
|«Авангард» Выборг
|«Металлург» Пикалёво
|"Белкозин" Луга
|-
!1983
|«Авангард» Выборг
|«Металлург» Пикалёво
|«Кировец» Тихвин
|-
!1984
|«Авангард» Выборг
|«Металлург» Пикалёво
|«Белкозин» Луга
|-
!1985
|«Металлург» Пикалёво
|«Авангард» Выборг
|«Бумажник» Светогорск
|-
!1986
|«Металлург» Пикалёво
|«Буревестник» Гатчина
|«Кировец» Тихвин
|-
!1987
|«Кировец» Тихвин
|«Спартак» Луга
|«Нева» Павлово-на-Неве
|-
!1988
|«Металлург» Волхов|«Фосфорит» Кингисепп
|«Малахит» Сосновый Бор
|-
!1989
|«Кировец» Тихвин
|«Фосфорит» Кингисепп
|«Буревестник» Гатчина
|-
!1990
|«Авангард» Выборг
|«Фосфорит» Кингисепп
|«Буревестник» Гатчина
|-
!1991
|«Кировец» Тихвин
|«Металлург» Волхов
|«Буревестник» Гатчина
|-
!1992
|«Фиеста» Кингисепп
|«Металлург» Бокситогорск
|«Металлург» Волхов
|-
!1993
|«Фиеста» Кингисепп
|«Металлург» Бокситогорск
|«Строитель» Гатчина
|-
!1994
|«Строитель» Гатчина
|«Красногвардеец» Гатчинский район
|«Фиеста» Кингисепп
|-
!1995
|«Ижора» Гатчинский район
|«Нева» Павлово-на-Неве
|«Кировец» Тихвин
|-
!1996
|«Ижора» Гатчинский район
|«Кедр» Шлиссельбург
|«Кировец» Тихвин
|-
!1997
|«Ладога» Кировск
|«Перспектива» Приозерск
|«Светогорец» Светогорск
|-
!1998
|«Фаворит» Выборг
|«Ижора» Гатчинский район
|«Кировец» Тихвин
|-
!1999
|«Светогорец» Светогорск
|«Металлург» Пикалёво
|«Фаворит» Выборг
|-
!2000
|ФК «Приозерск»|«Кировец» Тихвин
|«Фаворит» Выборг
|-
!2001
|«Фаворит» Выборг|«ТД ПСЖ» Гатчина
|«Ижора» Гатчинский район
|-
!2002
|«Фаворит» Выборг|«Ижора» Гатчинский район
|МУФОСЦ «Волхов» Волхов
|-
!2003
|«Фаворит» Выборг|«Ижора» Гатчинский район
|«Эра-Инком» Тосно
|-
!2004
|«Фаворит» Выборг|«ПСЖ» Гатчина
|«Ижора» Гатчинский район
|-
!2005
|«Фаворит» Выборг|«ПСЖ» Гатчинский район
|«Ижора» Гатчина
|-
!2006
|«Ижора-Гатчина» Гатчинский район
|«Фаворит» Выборг
|«ПСЖ» Гатчинский район
|-
!2007
|«Фаворит» Выборг
|«Ижора» Гатчинский район
|ФСЦ «Волхов» Волхов
|-
!2008
|«Ижора-ПСЖ» Гатчина
|«Руан-Нева» Кировск
|«ЕвроСтрой» Всеволожск
|-
!2009
|«Руан» Тосно
|«Ижора» Гатчинский район
|«Нева-Инкон» Кировский район
|-
!2010
|«Ижора-ГМР» Гатчинский район
|«Руан» Тосно
|«Фаворит» Выборг
|-
!2011
|«Фаворит» Выборг|«МВС Агро» Тосно
|ФШМ «Виктория» Гатчина
|-
!2012
|«Фаворит» Выборг|«Металлург» Тихвин
|«Фосфорит» Кингисепп
|-
!2013
|«Фосфорит» Кингисепп
|«Фаворит» Выборг
|«Эликорт-ГМР» Гатчинский район
|-
!2014
|«Эликорт-ГМР» Гатчинский район
|«Фосфорит» Кингисепп
|ФК «ВМР ЛО» Всеволожский р-н
|-
!2015
|«Эликорт» Гатчина|«Фосфорит» Кингисепп
|«ЛАЗ» Луга
|-
!2016
|«ЛАЗ» Луга|«Фаворит» Выборг
|«Металлург-БМР» Бокситогорский р-н
|-
!2017
|«Металлург-БМР» Бокситогорский р-н|«Юность» Кингисепп
|«Гатчина»
|-
!2018
|ФК «ВМР ЛО» Всеволожский р-н|«Фаворит» Выборг
|ФСЦ «Волхов» Волхов
|-
!2019
|ФК «ВМР ЛО» Всеволожский р-н|ФСЦ «Волхов» Волхов
|«Фаворит» Выборг
|-
!2020
|«Автомобилист» Сланцы|ФК «ВМР ЛО» Всеволожский р-н
|«Фаворит» Выборг
|-
!2021
|ФК «Приозерск»|«Фаворит» Выборг
|«ВМР ЛО» Всеволожский р-н
|-
!2022
|ФК «Приозерск»'|«ВМР ЛО» Всеволожский р-н
|«Фаворит» Выборг
|}

 См. также 
 Кубок Ленинградской области по футболу

 Ссылки 
 Соревнования по футболу в Ленинградской области. Официальный сайт 
 Федерация футбола Ленинградской области
 Басманов В. Е., Лукосяк Ю. П., Румянцев С. А.'' История развития футбола Ленинградской области 1912—2012. — СПБ. : Союз художников, 2012. — С. 162. — ISBN 978-5-8128-0129-8
 Призёры чемпионатов Ленинградской области (с 1992)

Региональные футбольные турниры России
Спортивные соревнования в Ленинградской области
Появились в 1938 году в России